Cerro de la Virgen kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Cerro de la Virgen, Puebla, ort, Chignahuapan, 
 Cerro de la Virgen, San Luis Potosí, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar